Мејсонвил има више значења:
 Мејсонвил (Кентаки)
 Мејсонвил (Ајова)